Вэнь-ди (文帝 Wéndì) — имя нескольких императоров Китая из разных династий. Состоит из двух иероглифов: 文 — «письменность, грамотность, культура, гражданская служба, церемониал» и 帝 — «верховный правитель, император».

 Вэнь-ди — император династии Западная Хань в 179—157 гг. до н. э.
 Вэнь-ди — император династии Вэй в 220—226 гг.
 Вэнь-ди — император южной династии  Лю Сун в 424—453 гг.
 Вэнь-ди — император династии Западная Вэй в 535—551 гг.
 Вэнь-ди — император династии Чэнь в 560—566 гг.
 Вэнь-ди — император династии Суй в 581—604 гг.
 Вэнь-ди — император династии Цин в 1626—1643 гг.